Ел Бордонал има више значења:

 Ел Бордонал (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Бордонал (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Бордонал, Мирамар (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику